Moalla steht für:

 Moalla (Berg), Berg in Tana (Kommune)
 Moalla, Moʿalla oder el-Moʿalla (altägyptisch: Hefat), alternative Bezeichnung für al-Maʿalla, Dorf in Oberägypten

Moalla ist der Familienname folgender Personen:

 Fatma Moalla (* 1939), tunesische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Ismaïl Moalla (* 1990), tunesischer Volleyballspieler
 Mansour Moalla (* 1930), tunesischer Politiker (Sozialistische Destur-Partei)